Jezero (), que significa «lago» en varias lenguas eslavas, es el nombre de varias localidades:

 Bosnia y Herzegovina:
 Jezero, municipio de la región de Bania Luka, en la República Srpska.
 Croacia:
 Jezero, localidad del municipio de Čaglin, condado de Požega-Eslavonia.
 Jezero, localidad del municipio de Plaški, condado de Karlovac.

También puede referirse a:
 Cráter Jezero, un cráter de Marte;
 FK Jezero, un club de fútbol de la localidad de Plav, en Montenegro.

Véase también 
 Jezera, el plural eslavo de Jezero, y una localidad de Croacia.